Wundt může znamenat:

příjmení
 Theodor Wundt (1858–1929) – německý důstojník, horolezec a spisovatel
 Wilhelm Wundt (1832–1920) – německý lékař, zakladatel vědecké psychologie

další význam
 (11040) Wundt – asteroid hlavního pásu

Rozcestníky - příjmení